

Noms de lieu 

 Ville de Dholpur, ville en Inde, ancienne capitale de l'État princier de Dholpur, actuellement incluse dans l'État du Rajasthan ;
 District de Dholpur, district du Rajasthan, en Inde ;
 État de Dholpur, ancienne principauté indienne, qui fusionne en 1947 dans l'Union de Matsya puis en 1949 dans l'État du Rajasthan.